Флаг Кышто́вского муниципального района Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг был утверждён 18 августа 2006 года Решением Совета депутатов Кыштовского района Новосибирской области от 18 августа 2006 года № 92 «Об утверждении флага Кыштовского района» и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2438.

Флаг разработан Сибирской геральдической коллегией. Автор идеи флага — Д. А. Ерёмин.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее композицию герба района в синем, зелёном, белом и жёлтом цветах с изменением: в отличие от герба флаг разделен падающей звездой просто по диагонали. Описание герба: лазоревое и зеленое поле разделено положенной в правом нижнем углу серебряной девятилучевой звездой, имеющей лучи различной величины, из которых самый длинный положен в левую, выгнутую перевязь. Поверх всего золотой лось с черными глазами, ноздрями и копытами».

Символика флага 
Символика флага основана на аналогичной символике герба Кыштовского района. 

Звезда на флаге - условное изображение метеорита, благодаря которому образовалось озеро Данилово (Серебряное озеро).

Ссылки 
 Флаг Кыштовского района в базе данных Геральдика.ру

Примечания